Беатриче I од Бургундије (Дол, 1143 - Жу, 15. новембар 1184) била је супруга Фридриха Барбаросе. Била је кћерка бургундског војводе Реноа III и Агате од Лорене.

Породично стабло 

Рођени 1143.
Умрли 1184.
Династија Ивреа